Ast (oven) - een droogoven, of een droogvloer in die oven
 Asturisch - een taal, taalcode ast volgens ISO 639 alpha-3, 
 Den Ast - een helling in het Vlaamse Mullem
De Nederlandse naam van Ascq - een voormalige Franse gemeente dat nu bij de gemeente Villeneuve-d'Ascq behoort.

 Andrew S. Tanenbaum - een informaticus die af en toe onder zijn initialen opereert
 Alaska State Troopers - het politiekorps van de staat Alaska
 Spoorlijn St. Gallen - Appenzell - een voormalig spoorwegbedrijf uit Zwitserland
 Astoria Regional Airport - een vliegveld in Clatsop County, in Oregon, Verenigde Staten, met code AST van de FAA
 Aston railway station - een treinstation in Aston in het Engelse Birmingham, met code AST
 Abstract syntax tree - een boomstructuur, gebruikt in de informatica
 Asynchronous System Trap, een mechanisme in besturingssystemen
 AST Research - een voormalig computerfabrikant
 Association for Software Testing - een non-profitorganisatie die zich met softwaretests bezighoudt.
 AST Sports Science - een onderzoeksbedrijf 
 Alpha Sigma Tau - een Amerikaanse studentenvereniging
 Atlantic School of Theology - een oecemenische universiteit in Atlantic Canada
 Avalanche Skills Training - een gestandaardiseerde vorm van lawinetraining in Canada
 Action Sociale Tchadienne - een voormalige politieke partij uit Tsjaad
 Anti streptokokken titer - bepaling van antistof tegen een bepaald soort bacterie

Tijdzones 
 Atlantic Standard Time — UTC−4
 Alaska Standard Time — UTC−9
 Arabia Standard Time — UTC+3